

Patronyme 
 Jean-Luc Sadourny, (1966- ), est un ancien joueur de rugby à XV français ;
 Xavier Sadourny, (1977- ), est un entraineur et ancien joueur de rugby à XV français.

Homonymie
Homonymie de patronyme